John Harrison peut désigner :
  (1579-1656) une personnalité et un bienfaiteur de la cité de Leeds ;
 John Harrison (1693-1776), artisan horloger autodidacte britannique ;
 John Harrison (1945-), écrivain britannique ;
 John Harrison (1948-), réalisateur américain ;
 John Kent Harrison, réalisateur, scénariste et producteur canadien.